Hammamet – città della Tunisia
Hammamet – comune dell'Algeria
Hammamet – film del 2020 diretto da Gianni Amelio